Баканов (Баканова) — русская фамилия.

Баканов 
 Баканов, Александр Альфредович (род. 1957) — русский живописец.
 Баканов, Борис Александрович (род. 1955) — советский и узбекистанский футболист.
 Баканов, Виктор Георгиевич (1942—2013) — Герой Социалистического Труда
 Баканов, Виталий Андреевич (род. 1948) — киевовед, литератор, журналист.
 Баканов, Владимир Игоревич (род. 1955) — переводчик английской и американской литературы, писатель, журналист, издатель.
 Баканов, Дмитрий Евстигнеевич (1898—1989) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 Баканов, Килыбай (1902—1981) — старший чабан, Герой Социалистического Труда.
 Баканов, Константин Александрович (1954—1979) — советский футболист.
 Баканов, Михаил Иванович (1909—2006) — советский и российский учёный.
 
 Баканов, Роман Петрович (род. 1981) — российский журналист, медиакритик, преподаватель КГУ.
 
 Баканов, Юрий Владимирович (1930—2006) — советский российский тренер по боксу.

Баканова

См. также 
 Баканово
 Буканово